Рене Тофт Хансен (; род. 1 ноября 1984 года) — датский гандболист, игрок клуба «Бйеррингбро-Силькеборг» и сборной Дании. Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2019 года, чемпион Европы 2012 года, чемпион мира среди юниоров 2005 года.

Карьера

Клубная 
Рене Тофт Хансен начинал карьеру, играя в чемпионате Дании за клубы Морс-Ти Гандбол, ГК Виборг, Колдинг, ГК Копенгаген. В 2012 году Рене Тофт Хансен перешёл в Киль, в составе которого выиграл 3 раза чемпионат Германии. Всего за ГК Киль, во всех турнирах, Рене Тофт Хансен сыграл 191 матч и забросил 359 голов. Рене Тофт Хансен заключил двухлетний контракт с португальским клубом Бенфика

В сборной 
Рене Тофт Хансен выступает за сборную Дании с 2005 года. Дебют Рене Тофт Хансена в сборной Дании состоялся 7 сентября 2005 года. Всего за сборную Рене Тофт Хансен сыграл 103 матча и забил 163 гола.

Титулы 
 Чемпион Дании: 2009, 2011, 2012
 Чемпион Германии: 2013, 2014, 2015
 Обладатель кубка Германии: 2013
 Обладатель суперкубка Германии: 2014, 2015
 Победитель чемпионата Европы: 2012
 Победитель летних Олимпийских игр: 2016

Статистика 
Статистика Рене Тофт Хансена за сезон 2017/18 указана на 5.6.2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Киля»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 

Гандболисты Дании
Игроки сборной Дании по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по гандболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Дании по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ГК «Виборг»
Игроки ГК «Бенфика»
Игроки ГК «Копенгаген»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Веспрем»